

Деражнянський район — колишній район у Рівненській області
 Деражнянський район — колишній район Хмельницького району